Desejo, a definição filosófica
 Desejo (Sandman), personagem de quadrinhos
 Jura (telenovela), produção portuguesa também chamada Desejo
 Desejo (minissérie), produção brasileira
 Desejo (filme), com Marlene Dietrich e Gary Cooper
 Desejos (álbum de Simone)

Ver também

Desambiguação